Каньявераль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Касерес.  Занимает площадь 86,48 км². Население — 1286 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса